Борсук — рід ссавців родини Мустелових (Mustelidae).

Борсук — українське прізвище.

Відомі носії 

 Борсук Андрій Ігорович — український футболіст пляжного футболу.
 Борсук Іван Григорович — головний інженер сільськогосподарського товариства «Батьківщина» (Чернігівська область), заслужений працівник сільського господарства України.
 Борсук Іван Іванович (1986—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борсук Ігор Ігорович — український футболіст пляжного футболу.
 Борсук Марко Іванович — військовик доби Гетьманщини, ніжинський полковник.
 Борсук Микола Олександрович — український політик.
 Борсук Роман Михайлович — психолог, письменник, тренер.
 Борсук Наталія Василівна — український хореограф, народна артистка України (2015).

Географія 

 Борсук-Бурун — гора в Криму.

Населені пункти та їхні частини
 Борсук — село в Польщі, у гміні Ґошкув Красноставського повіту Люблінського воєводства.
 Борсук — село в Польщі, у гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

Інше 
 Борсук — ботанічна пам'ятка природи в Україні, Івано-Франківська область.

Див. також 
 Барсук
 Барсук-Мойсєєв Хома Іванович — російський і український вчений в галузі медицини.
 Барсук Володимир Олексійович (* 1939) — журналіст, кіносценарист.
 112L1 Борсук — засіб наземної радіолокації для виявлення людей, наземних і надводних транспортних засобів. Створений ВАТ «ХК „Укрспецтехніка“»

Примітки 

Українські прізвища